Loes Sels (Turnhout, 25 juli 1985) is een Belgische veldrijdster.

Sels is de dochter van voormalig veldrijder Rudy Sels en de jongere zus van voormalig mountainbiker Nick Sels. Zelf heeft ze twee dochters.

Palmares

Veldrijden

Sels, Loes